Vendenesse kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vendenesse-lès-Charolles, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Vendenesse-sur-Arroux, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,